Hermann Münchmeyer ist der Name folgender Personen:

* Hermann Münchmeyer (Kaufmann, 1815) (1815–1909), deutscher Kaufmann, Bankier und Politiker, MdHB
 Hermann Münchmeyer (Kaufmann, 1875) (1875–1950), deutscher Kaufmann und Bankier